Estado de ânimo é a tradução usual para a língua portuguesa da expressão da língua inglesa animal spirits tal como esta foi empregada por John Maynard Keynes pela primeira vez na sua magnum opus A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda (1936). A expressão é usada para descrever as emoções que influenciam o comportamento e a confiança dos investidores e consumidores.

Citação Original 
A passagem original de Keynes diz:

Em português, lê-se:
Para além da instabilidade decorrente da especulação, há instabilidade decorrente da característica da natureza humana em que grande parte das nossas boas atividades resulta de um otimismo espontâneo e não de expectativas matemáticas, quer elas sejam morais ou hedonísticas ou económicas. A maioria, provavelmente, das nossas decisões de fazer algo positivo, quando as consequências das quais só seriam vistas muitos dias depois, só podem resultar do estado de ânimo - uma vontade espontânea de agir em vez de esperar, e não como o resultado de uma média ponderada dos benefícios quantitativos multiplicados pelas respectivas probabilidades.

Macroeconomia